Seehaus ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Seehaus (Aschau im Chiemgau), Ortsteil von Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Seehaus (Löwenberger Land), Wohnplatz der Gemeinde Löwenberger Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Seehaus (Markt Nordheim), Ortsteil von Markt Nordheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Seehaus (Petting), Ortsteil von Petting (Gemeinde), Landkreis Traunstein, Bayern
 Seehaus (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Seehaus (Fichtelgebirge), Ortsteil und Gebäude in Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern 
 Seehaus (Widdern), Wohnplatz im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Seehaus (Gemeinde Grünau), Ort bei Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Himmelskörper:
 (6553) Seehaus, Asteroid des Hauptgürtels

Verein
 Seehaus (Verein), ein gemeinnütziger deutscher Verein

Seehaus ist der Familienname folgender Personen:
 Gertrud Seehaus (1934–2021), deutsche Schriftstellerin
 Klaus-Dieter Seehaus (1942–1996), deutscher Fußballspieler
 Lothar Seehaus (* 1924), deutscher Fernsehjournalist
 Paul Adolf Seehaus (1891–1919), deutscher Maler

Siehe auch:
 Haus am See
 Gaststätte Seehaus, München
 Schloss Seehaus, Schloss in Seehaus (Petting)
 Schloss Seehaus (Markt Nordheim), Wasserschloss im gleichnamigen Ortsteil von Markt Nordheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Seehaus Leonberg, Strafvollzugsprojekt im Landkreis Böblingen
 Seehausen
 Seehäuser
 Seehäusl
 Sonderdienst Seehaus, Berliner Rundfunkabhörzentrale im Deutschen Reich